«Reencarnación» (originalmente titulado Resurrección) es el episodio 26 de la sexta temporada y el episodio final de esta misma de la serie animada Futurama, se emitió originalmente Comedy Central el 8 de septiembre de 2011, después en FOX el 16 de septiembre de 2012.

El episodio no es canónico y cuenta con tres diferentes segmentos, cada segmento mostrando a Futurama "Reencarnado" en un estilo diferente de animación. El argumento de cada segmento forman parte de un arco de la historia en general, que gira en torno al descubrimiento y posterior destrucción de un cometa llamado Diamondio. Una broma corriente para el episodio supone un punto clave en la trama de cada segmento, está oscurecida por el estilo de animación específico, aunque los propios personajes expresan asombro sobre lo que ven.

El episodio fue escrito por Aaron Ehasz y dirigida por Peter Avanzino. Stephen Hawking participó como estrella invitada durante el segundo segmento del episodio. David Herman participó haciendo la voz del Profesor Farnsworth en el tercer segmento del episodio, en vez de la voz habitual de Billy West.

Sinopsis

«Colorama»

Todo comienza con una jornada normal de trabajo con la noticia de que el Profesor descubre un cometa de diamondium, considerada la sustancia más dura en el universo; por lo que envía al equipo a recoger polvo de la cola del cometa para pulir un dispositivo del fin del mundo. Todos se dirigen en la misión pero mientras realizaban la extracción del polvo, Fry escapa hacia la superficie del cometa y encuentra una gran gema, que espera dar a Leela como un anillo de compromiso. Fry planta el dispositivo del fin del mundo en el cometa y lleva a Leela al balcón del edificio de Planet Express, pensando que la explosión resultante desprenderá la joya y la enviara volando para aterrizar en el dedo de Leela. En su lugar, el cometa se divide en dos, una mitad sale volando hacia el sol creando un arco iris y la otra mitad flota hacia el arco iris resultado en un nuevo color completamente nuevo, representados en su totalidad en escala de grises. Leela lo observa con mucha alegría y antes de que Fry pueda proponerle matrimonio a Leela, el arco iris se convierte en polvo que cae sobre el edificio de Planet Express, cristalizando y atrapando a Fry y a Leela en un diamante gigante. Mil millones de años después, un extraterrestre gigante le propone matrimonio a su novia con un anillo que contiene el diamante en el que Fry y Leela se encuentran.

«Desafío Futuro 3000»

Utilizando los desechos del cometa de diamondio del segmento anterior, el Profesor Farnsworth crea una lente de microscopio lo suficientemente poderoso como para encontrar la unidad más pequeña de la materia, el profesor se describe como muy intrincado, pero la unidad se representa como un único píxel negro. El profesor forma una ecuación científica que explica los misterios del universo a partir de esta unidad, resolviendo la teoría unificada. Al darse cuenta de que había resuelto esto, el profesor se deprime ya que no hay más preguntas científicas para responder. Fry lo alegra al preguntar por qué las leyes del universo son lo que son y no de otra forma, lo que le da al profesor una razón para seguir buscando respuestas sobre el universo.

«Fuerza de acción»

Una raza de extraterrestres gelatinosos que sólo pueden comunicarse a través del lenguaje corporal se enfurecieron por la destrucción del cometa de diamondium, al cual le rendían culto, y atacan la Tierra en represalia. La tripulación de Planet Express intenta transmitir un mensaje de paz, pero no pueden comunicarse con los extraterrestres correctamente debido a la incapacidad de reconocer el lenguaje uno del otro, ya que éstos se comunicaban de forma corporal. El Dr. Zoidberg logra persuadir con éxito a los alienígenas de abandonar el ataque después de partir con una espada su caparazón y realizando una danza universal que simboliza la paz. Los extraterrestres deciden aceptar el mensaje de paz y se retiran, por lo que Zoidberg queda como un héroe para el equipo pero está seguro que algo así sucederá cada vez más frecuente "a la misma hora" por lo que el equipo hacen su juramento de resguardar la paz en el mundo.

Referencias culturales

Primer segmento
Está animado en blanco y negro al estilo de Fleischer y Walter Lantz.
Aparece Nibler, la mascota de  Leela, arrastrándose en pie de la ventana vestido como Swee'Pea (Cocoliso) de Popeye. La nave espacial tiene un volante de madera como en Steamboat Willie (Willie y el barco de vapor). Fry menciona el baile de charlestón y Hermes menciona a Chesterfields.
Al finalizar, Bender realiza la secuencia de cierre de Looney Tunes, imitando a Porky.

Segundo segmento
Está realizado en un estilo de baja resolución de videojuego, que recuerda a la época de los videojuegos de 8 bits. 
Aparecen referencias a los videojuegos Frogger, Donkey Kong, Tempest, Tapper, Super Mario Bros, Space Invaders, Dig Dug, Punch-Out! y Pong.
Se menciona que cuando el Profesor Farnsworth descubrió la teoría unificada, Stephen Hawking decidió retirarse de la física. Esto en alusión al trabajo destacado de Hawking en cuanto a la física.

Tercer segmento
El estilo de animación es anime.
La música de fondo es de la serie Robotech en los momentos cuando los extraterrestres gelatinosos disparan sus armas contra la Tierra.
El tema musical de Voltron se reproduce al introducir el segmento, mientras que Zantar parece ser similar a Voltron.
El tema musical de “La batalla de los planetas" suena cuando el equipo se prepara para la batalla.
La vestimenta que usa Amy imita el mismo estilo de Serena Tsukino de la serie Sailor Moon, la vestimenta del Profesor Farnsworth y sus gestos son similares a los de Gendo Ikari de la serie Neon Genesis Evangelion, mientras que el atuendo de Fry parodia al personaje principal de la serie Meteoro.
La nave de los extraterrestres gelatinosos tiene la misma forma del mono que Bender vio en el episodio «Obsoletamente fabuloso».

Referencias 

Episodios de Futurama